Bol može biti:

 Bol (osjećaj)
 Bol (Splitsko-dalmatinska županija), općina na otoku Braču, Hrvatska
 Bol Open, ženski teniski turnir u Bolu
 M/T Bol, Jadrolinijin trajekt
 Bol (Split), četvrt u Splitu